Alda steht für:

 Alda, ehemalige französische Automarke von Fernand Charron (Automobilhersteller)
 Alda, Oper von Richard Mondt, siehe Richard Mondt #Die Oper „Alda“

Orte:
 Alda (Alava), spanische Gemeinde in der Provinz Alava
 Alda (Illinois), im Washington County
 Alda (Nebraska), im Hall County
 Alda Verda, im Davis County, Utah
 Alda Township, Nebraska

Personen:
 Alda die Ältere († 932), Frau König Hugos I. von Italien
 Alda die Jüngere († 954), Tochter Aldas der Älteren, Schwester König Lothars II. von Italien
 Alda Björk Ólafsdóttir (Alda; * 1966), isländische Popsängerin

Familienname:
 Alan Alda (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernst-Ulrich Alda (* 1955), deutscher Politiker (FDP)
 Frances Alda (1879–1952), neuseeländische Opernsängerin (Sopran)
 Jan Alda (1901–1970), Pseudonym des tschechischen Dichters und Übersetzers Alexandr Hořejší
 Julio Ruiz de Alda (1897–1936), spanischer Flugzeugpilot und Politiker
 Robert Alda (1914–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Rutanya Alda (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin litauischer Abstammung
 Vicente Alda y Sancho (1839–1901), spanischer römisch-katholischer Erzbischof